Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1997—1998 вперше проводився під егідою ААФУ, тривав з 20 вересня 1997 по 28 червня 1998 року. У ньому взяли участь 30 команд, які на першому етапі були розділені на 4 групи. Перші дві команди з кожної групи здобули право виступу у фінальному турнірі.

Груповий турнір

Група 1 
Підсумкове становище команд

«Сокіл» знявся із змагань після 16 травня 1998 року, «Верховина» — після 1-го кола.

Найкращий бомбардир:  («Енергетик» Бурштин) — 5.

Група 2 
Підсумкове становище команд

«Колос-Текстильник» знявся із змагань 20 травня 1998 року.

Найкращі бомбардири:  («Зоря» Хоростків),  (КХП Черняхів) — по 5.

Група 3 
Підсумкове становище команд

«Рибка» (Черкаси) знялася із змагань після 1-го кола, «Зоря» (Умань) — з 25 травня 1998 року.

Найкращий бомбардир:  («Домобудівник» Чернігів) — 7.

Група 4 
Підсумкове становище команд

ФК «Харцизьк» і «Гірник» (Торез) знялися із змагань після 1-го кола. «Динамо» Саки відмовилось від участі до початку змагань.

Найкращий бомбардир: Василь Сачко («Шахта Україна» Українськ) — 8.

Фінальний турнір

Група А 
Бурштин (24-28 червня 1998 року)

«Шахтар» (Горлівка) замінив в турнірі команду «Шахта Україна», яка відмовилася від участі у фінальному турнірі.

Група Б 
Галич (24-28 червня 1998 року)

«Зоря» (Хоростків) відмовилася від участі у змаганнях. Після жеребкування 1-ше місце було присуджено «Далісу»

Стикові ігри 
Матч за 5-6 місця: «Харчовик» (Попівка) — «Промінь» (Самбір) — 1:0
Матч за 3-4 місця: «Кристал» (Пархомівка) — «Шахтар» (Горлівка) — 3:1
Матч за 1-2 місця: «Енергетик» (Бурштин) — «Даліс» (Комишуваха) — 1:0

Підсумкове становище 
 «Енергетик» (Бурштин)
 «Даліс» (Комишуваха)
 «Кристал» (Пархомівка)
 «Шахтар» (Горлівка)
 «Харчовик» (Попівка)
 «Промінь» (Самбір)
 «Інтеркас» (Київ)

Перехідний турнір за право грати в другій лізі

Підсумки 
Путівки в другу лігу здобули чемпіон і віце-чемпіон України серед аматорів: «Енергетик» (Бурштин), «Даліс» (Комишуваха) та переможець перехідних матчів за право грати в другій лізі: «Шахтар» (Горлівка).

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1997—1998
 Кубок України з футболу 1997—1998
 Кубок України з футболу серед аматорів 1997—1998

Джерела 
 Чемпіонат України серед КФК 1997/98 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины среди аматоров 1997/98 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

1997 у футболі
1998 у футболі
1997 в українському спорті
1998 в українському спорті